Miejscowości w USA:
 Dillonvale – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Hamilton
 Dillonvale – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Jefferson